Desa Tapelan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tapelan (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 111,63), Jawa Timur, 
 Desa Tapelan (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 111,88), Jawa Timur, 
 Desa Tapelan (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 111,53), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar